Stora Skedvi kan syfta på:

* Stora Skedvi socken – en socken i södra Dalarna
 Stora Skedvi landskommun – en före detta kommun i Kopparbergs län
 Stora Skedvi församling – en före detta församling i Västerås stift –2010
 Stora Skedvi kyrka – en kyrkobyggnad i Stora Skedvi
 Skedvi kyrkby – en tätort i Säters kommun och kyrkbyn i Stora Skedvi socken
 Stora Skedvi distrikt – ett distrikt i Säters kommun och Dalarnas län

Se även
 Skedvi - förgreningssida med alla orter med namnet Skedvi